Толстя́к — человек с избыточным весом, также может означать:

 «Толстяк» — кодовое имя атомной бомбы, сброшенной США 9 августа 1945 года на японский город Нагасаки.
 «Толстяк и Малыш» — американский художественный фильм.
 «Толстяк на ринге» — американский художественный фильм.
 Ивовый толстяк — вид насекомых.
 Толстяк, Александр Аркадьевич (род. 1990) — украинский футболист.

См. также 
 Толстяки